Canje (rivier), een rivier in Guyana
 Čanje, een dorp in Slovenië